Woolf puede hacer referencia a:

Personas 
 Ben Woolf (1980-2015), actor estadounidense de cine y televisión.
 Fiona Woolf (1948-), ex-Lord Mayor de Londres.
 Leonard Woolf (1880-1969), político, escritor, editor y antiguo funcionario público británico, más conocido por ser el marido de la escritora Virginia Woolf.
 Virginia Woolf (1882-1941),  novelista, ensayista, escritora de cartas, editora, feminista y cuentista británica, considerada una de las más destacadas figuras del modernismo literario del siglo XX.

Matemática, informática 
 Diagrama de Hanes-Woolf, herramienta gráfica para calcular los parámetros cinéticos de una enzima.

Teatro 
 ¿Quién teme a Virginia Woolf?, obra de teatro en tres actos del dramaturgo estadounidense Edward Albee.